El pes gall va ser una de les vuit proves de boxa que es disputaren als Jocs Olímpics d'Anvers de 1920. Com en les altres proves de boxa estava reservada a homes. La competició es va disputar entre el 21 i el 24 d'agost de 1920. El pes gall era la segona categoria més lleugera en aquesta edició dels Jocs i sols hi podien participar boxejadors que pesessin menys de 53,4 kg. Hi van prendre part 12 atletes de 7 nacions diferents.

Medallistes

Quadre 
{{16TeamBracket-with third
| RD1=Vuitens de final 21 d'agost
| RD2=Quarts de final22 d'agost
| RD3=Semifinals23 d'agost
| RD4=Final24 d'agost
| RD4b=Bronze medal bout

| RD1-seed01=
| RD1-team01=
| RD1-score01=
| RD1-seed02=
| RD1-team02=
| RD1-score02=
| RD1-seed03=
| RD1-team03=
| RD1-score03=
| RD1-seed04=
| RD1-team04=
| RD1-score04=
| RD1-seed05=
| RD1-team05= Clarence Walker 
| RD1-score05=G
| RD1-seed06=
| RD1-team06=
| RD1-score06=P
| RD1-seed07=
| RD1-team07=
| RD1-score07=G
| RD1-seed08=
| RD1-team08=
| RD1-score08=P
| RD1-seed09=
| RD1-team09=
| RD1-score09=
| RD1-seed10=
| RD1-team10=
| RD1-score10=
| RD1-seed11=
| RD1-team11=
| RD1-score11=G
| RD1-seed12=
| RD1-team12=
| RD1-score12=P
| RD1-seed13=
| RD1-team13=
| RD1-score13=
| RD1-seed14=
| RD1-team14=
| RD1-score14=
| RD1-seed15=
| RD1-team15=
| RD1-score15=G
| RD1-seed16=
| RD1-team16=
| RD1-score16=P

| RD2-team01=
| RD2-score01=G
| RD2-team02=
| RD2-score02=P

| RD2-team03= Clarence Walker 
| RD2-score03=G
| RD2-team04=
| RD2-score04=P

| RD2-team05= Chris Graham 
| RD2-score05=G
| RD2-team06=
| RD2-score06=P

| RD2-team07=
| RD2-score07=G
| RD2-team08=
| RD2-score08=P

| RD3-team01=
| RD3-score01=P
| RD3-team02= Clarence Walker 
| RD3-score02=G

| RD3-team03= Chris Graham 
| RD3-score03=G
| RD3-team04=
| RD3-score04=P

| RD4-team01= Clarence Walker 
| RD4-score01=G
| RD4-team02= Chris Graham 
| RD4-score02=P

| RD4-team03={{flagathlete|'George McKenzie|GBR}}
| RD4-score03=G
| RD4-team04=
| RD4-score04=P

}}

 Referències 
 
 

 Enllaços externs 
  www.olympic.org - Cercador olímpic
  Boxa - Anvers 1920  a sports-reference.com''

Gall